Emil Berglund kan syfta på:

 Emil Berglund (ishockeyspelare) (1994–), en svensk professionell ishockeyspelare
 Emil Berglund (kemist)
 Emil Berglund (präst)